Barrenechea
 Enzo Barrenechea (né en 2001), footballeur argentin ;

de Barrenechea
 Graciana de Barrenechea, jeune femme condamnée lors d'un procès de sorcellerie au  dans le Pays basque espagnol ;
 Raúl Porras Barrenechea (1897-1960), diplomate, historien, et homme politique péruvien ;
 Institut Raúl Porras Barrenechea, fondé en 1964 par l'Université de San Marcos en son honneur ;
 Rita de Barrenechea (1757-1795), dramaturge espagnole.